The Dogs of War může znamenat:

 The Dogs of War (píseň, Pink Floyd), píseň skupiny Pink Floyd
 Dogs of War (album), album skupiny Saxon
 Váleční psi (v originále The Dogs of War), epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Žoldáci (film) (v originále The Dogs of War), film z roku 1980
 Dogs of War (film), film z roku 1923